Sifakis ist der Familienname folgender Personen:

 Grigoris Sifakis (* 1935), griechischer Klassischer Philologe
 Joseph Sifakis (* 1946), griechisch-französischer Informatiker und Turing-Preisträger
 Michalis Sifakis (* 1984), griechischer Fußballspieler